Харви Бикс () — американский мультсериал, созданный Карлом Харви Гринблаттом для канала Nickelodeon. Премьера мультсериала состоялась 29 марта 2015 года, а в России в июне 2015 года. Первоначально мультсериал назывался «Bad Seeds» и должен был выйти в сентябре 2013 года, но пришлось изменить название на полпути через производство из-за проблем на товарный знак. 21 июня 2015 года было подтверждено, что мультсериал продлён на второй сезон.

В ноябре 2016 года К.Х. Гринблатт подтвердил на одном из стримов с ним и в своём блоге, что Nickelodeon не продлит мультсериал на 3 сезон. Кроме того, Гринблатт сказал, что оставшиеся эпизоды будут показаны на Nicktoons, поскольку люди из Nickelodeon не хотят транслировать мультсериал у себя на канале. Первоначально эти остатки хотели начать показывать на Nicktoons с 20 ноября 2016 года, но из-за гневных тирад Гринблатта (которые впоследствии были удалены), эпизоды были отложены на неопределённый срок. В феврале 2017 года Гринблатт заявил в своём блоге данную цитату — «I literally have no idea when or where or if [the episodes]'ll air» ().

С 1 марта 2017 года на канале Nicktoons начинают показывать оставшиеся новые серии из второго сезона, начиная с серий «Лесной рок-н-ролл» и «Морская карьера». С 5 апреля те оставшиеся эпизоды начали показывать в России на Nickelodeon.

Сюжет 
История невероятной дружбы Харви, Фи и Фу. Действие нового шоу разворачивается в магическом лесу, где и происходят бесшабашные приключения милой птички Харви и двух его лучших друзей. Дружба между Харви, Фи и Фу только крепнет от серии к серии, и вместе им придётся немало повеселиться.

Персонажи

Главные персонажи 
 Харви Бикс — главный герой мультсериала и кроткий 9-летний (с серии «Клуб двузначных чисел» уже 10-летний) птенчик. Проводит всё время со своими лучшими друзьями Фи и Фу. Любит делать уборку. Возможно имеет симпатию к Пири-Пири.
 Фи — лучшая подруга Харви и сестра Фу. Бывает дикой, отчаянной и немного грубой. Трепетно ​​относится к Харви и она делает то, чтобы помочь ему. В серии «Недостатки позитива» показано то, что она и Фу — дети-сироты, живущие одни в своём дереве (с серии «Гроза» начали жить у Харви). Ненавидит белок.
 Фу — друг Харви и брат Фи. Имеет почти ту же личность как Фи. Глуповат и чокнутый. С серии «Велик напрокрад» научился ездить на велосипеде. Имеет аллергию на батат и на пчёл.

Другие персонажи 
 Мириам Бикс — мать Харви. Работает библиотекарем. Её настоящая фамилия — Пэйдж.
 Ирвин Бикс — отец Харви. Домохозяин, примерный семьянин.
 Мишель Бикс — младшая сестра Харви. В первом сезоне была яйцом, но позже во втором вылупилась. Вылупляется в серии «Новый малыш». Очень злобная и постоянно пытается что-нибудь разбить или сломать.
 Дейд — кролик. Не носит одежды, имеет большие пухлые щёки. Влюблён в Харви. Когда-то был его лучшим другом (до его встречи с Фи и Фу). Не любит выходки Фи и Фу. Ревнует Харви к остальным друзьям. Имеет множество младших братьев и сестёр, которые гораздо меньше его ростом. Пытается придерживаться правил и избежать их нарушений. Не любит вульгарные вещи (вроде Ночного клуба).
 Клэр — лиса. Носит очки и маленькое синее платье с длинными рукавами. Дружит с Пири-Пири. Влюблена в Фу. Слегка застенчива и немного боится своих старших родственников. Очень хорошо рисует в стиле аниме. В серии «Наказание» выясняется, что ей 8 лет.
 Терримедведь «Техномедведь» Снэппер — медведь. Имеет плотное телосложение, носит красные плавки и является поклонником рэп-музыки. Очень лоялен к Харви. Любит гоняться за девушками. В серии «Медведь Терри» выясняется, что его настоящее имя Терримедведь и то, что его родители на самом деле — черепахи.
 Кратц — скунс. Дружит с Дейдом и бывает немного неуклюжим. Слегка пугливый и робкий. Иногда, когда пугается, выпускает газ с отвратительным запахом. Считает, что всё плохое случается с ним. Превосходно умеет рисовать, особенно комиксы. 
 Рутер Веллингтон — бородавочник. Лучший друг Техномедведя. Живёт со своей семьёй в бункере. Занимается бодибилдингом. Влюблён в Пири Пири.
 Пири-Пири — жёлтая птичка, которая является лучшей подругой Клэр и художницей. Очень близкая подруга Харви. Прототипами большинства её идей стали её собственные сны. Возможно влюблена в Харви и в Рутера.
 Принцесса Робертс — сова. Бывает злая и эгоистичная. Носит розовое многослойное кружевное платье без рукавов и золотистую тиару. Иногда жалуется своему отцу на тех, кто её испачкал, ударил и т. д.
 Джереми — большой и пушистый гриб-мухомор. Любит карточные фокусы и работает барменом в Ночном клубе. Бывает очень неуверенным в себе.
 Мофф Уильямсон — мотылёк в очках, цилиндре, плаще и с усами, который увлекается стимпанком. Ему 35 лет. Возможно, чайлдфри.
 Доктор Робертс — дружелюбный, но эксцентричный отец Принцессы. Имеет странную одержимость кристаллами. Считает свою дочь «лучшим ребёнком в мире». Он даже вручил ей трофей «Лучшего ребёнка», несмотря на то, что её превзошла Клэр.
 Рэндл — бесчувственный, эгоистичный, жадный, ворчливый и крикливый енот, владеющий магазином аренды разных вещей. Живёт с мамой, но раздражается на её упрёки. Мама Рэндла страдает старческим маразмом и иногда любит рассказывать нелепые истории, которые якобы произошли с ней в молодости. Он делает всё, чтобы насолить Харви и его друзьям, чтобы лишить им какие-нибудь игры, или попросту жульничать своими правилами.
 Белки — главные и единственные антагонисты мультсериала (кроме Изи). Лидер беличьей шайки — Жон Люк, остальные члены семьи: старший сын Жон Клод (в шляпе), средний сын Сон Жон (с банданой), жена Били Жон, младший сын Длинный Жон (в очках, самый маленький) и отец Папа Жон (в берете, толстый). Иногда носят с собой самодельные пистолеты на основе рогаток, а в качестве патронов используют орехи (Папа Жон не пользуется оружием и кидает орехи самостоятельно). Также в орехи они кладут записки. Ни одна белка, кроме Жон Люка и Длинного Жона не может разговаривать по-человечески, а Папа Жон всегда лопочет что-то невнятное. Жон Люк разговаривает с французским акцентом. Иногда белки пытаются напакостить Харви и его друзьям и устроить неприятности, из-за чего Фи их ненавидит и называет крысами.
 Тара — паук-женщина, которая работает в салоне красоты парикмахером и занимается общественными делами леса. Считает, что у неё ни на что не хватает времени (ведь она воспитывает 500 детей!)
 Джеки Слизерштин — змея, кумир Харви, писатель, создавшая любимую книгу Харви, «Детектив Дирк».
 Айра Пальцевич — большой, живой, каменный палец, живущий в лесу. Друг Харви, Фи и Фу.
 Уэйд — 6-летний младший брат Дейда. Не умеет плавать.
 Майки — лягушонок, друг Харви. Всегда носит наушники. Никогда не бывает грубым.
 Офицер Фред — полицейский-гусеница. Бьёт током всех нарушителей.
 Роланд Бикс — отец Ирвина и дедушка Харви по отцовской линии.
 Эйдан Пэйдж — отец Мириам и дедушка Харви и Мишель по материнской линии.
 Майли Пэйдж — мать Мириам и бабушка Харви и Мишель по материнской линии.
 Ханзи — мама Пири Пири, хиппи.
 Кейти — капибара. Любит листья.
 Кёртис «Вдохновение» Снэппер и Дженет «Пукер» Снэппер — черепахи, родители Техномедведя.
 Града и Бада — мать и отец Фи и Фу. Родом из Великой Лешекрайней империи ().

Список серий

Обзор сезонов

Пилотная серия

1 сезон (2015—2016)

2 сезон (2016—2017)

Актёры озвучивания 
 Макс Чарльз — Харви
 Анджелина Уолер — Фи
 Джексон Брандейдж (с Пилотной серии по эпизод «Принцесса лучше тебя») и Томас Робинсон (с серии «Величайший Фу») — Фу
 К.Х. Гринблатт — Дейд, Джереми, дополнительные роли
 Николь Ведель — Клэр
 Андрес Салафф — Принцесса
 Мэттью Чжан — Кратц
 Мадлен Карри — Пири Пири
 Мэйсон Вон — Техномедведь
 Лаз Мейман (с серии «Плевательное дерево» по «Паропанки») и Адди Чандлер (с серии «Долг чести») — Рутер
 Скотт Эдсит — Ирвин Бикс
 Керри Кенни — Мириам Бикс
 Дэйв Фоли — Мофф
 Марк Мэрон — Рэндл
 Мэтт Берри (серии «Плевательное дерево», «Принцесса лучше тебя», «Воспитатель с дипломом» и «Папин квартет») и Джефф Беннетт (часть серии «Принцесса лучше тебя»; с серии «Пароврата») — Доктор Робертс
 Ник Сумида — Майки, мама Рэндла, Кейти
 Фред Столлер — Бартлберт
 Кэри Уолгрен — Кэрол, Мишель Бикс
 Энди Кайндлер — Изи
 Грей ДеЛайл — Вышибала
 Моника Рэй — Уэйд
 Майкл-Леон Вули — Офицер Фред
 Ру Пол — Джеки Слизерштин
 Рис Дарби — Митч (папа Рутера), Бритни (мама Рутера), Капитан Веллингтон (дед Рутера)
 Кэти Наджими — Ханзи (мама Пири Пири)
 Майки Келли — Кёртис «Вдохновение» Снэппер (папа Техномедведя)
 Рэйчел Батера — Дженет «Пукер» Снэппер (мама Техномедведя)
 Блэйк Кларк — дедушка Роланд
 Джим О'Хейр — дедушка Эйдан
 Кэтрин О’Хара — бабушка Майли

Факты 
 Серия «Гонка на картах» () является пародией серии игр Mario Kart.
 Джексон Брандейдж озвучивал Фу 8 эпизодов (если считать Пилотную, то 9), но потом его заменил Томас Робинсон, потому что у Джексона изменился голос.
 Любимая серия создателя мультсериала К. Х. Гринблатта — «Один».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Петиция направленная на продление Харви Бикса: https://www.change.org/p/rescue-the-animated-series-harvey-beaks-from-closing-he-deserves-to-continue

Мультсериалы 2015 года
Nickelodeon
Мультсериалы о говорящих животных
Мультсериалы канала Nickelodeon
Мультсериалы США